

Mythologie 
 Aréthuse (nymphe).
 Aréthuse (Hespéride), qui veillait avec ses sœurs sur les pommes d'or.

Toponymes 
 Deux cités grecques antiques portent ce nom : Aréthuse de Mygdonie et Aréthuse de Syrie.
 Aréthuse est un évêché .

Art et culture 
 Aréthuse est un opéra composé par André Campra représenté en 1701.
 La Fontaine d'Aréthuse () est un film suédois réalisé par Ingmar Bergman (1949).
 Aréthuse est le titre du dernier roman (posthume et inachevé) de Pierre Benoit publié en 1963.
 The Saucy Arethusa est un chant de marins traditionnel anglais
 Aréthuse est une revue trimestrielle d’art et d’archéologie  fondée en 1923 par Jean Babelon et Pierre d’Espezel

Navires 
Onze bâtiments de la marine de guerre française ont été nommés Aréthuse en l'honneur de la nymphe Aréthuse :
 Aréthuse (1757), une frégate. Lancé en 1757, elle est capturée par la Royal Navy en 1759 et combat contre la Belle Poule dans un combat célèbre le  au large de Plouescat.
 Aréthuse, une frégate lancée en 1792
 Aréthuse, une corvette lancée en 1799
 Aréthuse, une frégate lancée en 1801
 Aréthuse, une frégate lancée en 1805
 Aréthuse, une frégate lancée en 1812
 Aréthuse, un croiseur lancé en 1885
 Aréthuse (sous-marin)
 Aréthuse (Q97), un sous-marin de  lancé en 1916
 Aréthuse (NN7), un sous-marin de  lancé en 1929
 Aréthuse (S635), premier sous-marin de la  lancé en 1957.

Divers 
 Aréthuse est un astéroïde.